Tuconio () – villaggio e municipalità della Croazia nella regione zaratina
Tkon – specie aliena immaginaria dell'universo di Star Trek